Brownington puede referirse a las siguientes poblaciones estadounidenses:

  Brownington (Misuri), 107 habitantes; o
  Brownington (Vermont), 988 habitantes.